

Codici 
 MOY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monterrey (Colombia)
 moy – codice ISO 639-3 della lingua shekkacho

Geografia 
 Moy – fiume d'Irlanda

Persone 
 Lexton Moy (1985) – ex calciatore filippino di origine cinese
 Matthew Moy (1984) – attore statunitense
 Merv Moy (1930) – ex cestista australiano
 Moy Lin-shin (1931-1998) – monaco taoista cinese